Diabolicele se poate referi la:

Film
 Diabolicele (film din 1955) (Les Diaboliques), film franțuzesc din 1955 regizat de Henri-Georges Clouzot
 Diabolicele (film din 1996) (Diabolique), film american din 1996 regizat de Jeremiah S. Chechik, refacere a filmului franțuzesc din 1955
 Diabolicele II (Reflections of Murder ), film din 1974 regizat de John Badham

Literatură
 Diabolicele (antologie) (Les Diaboliques), culegere de nuvele și povestiri de Jules-Amédée Barbey d'Aurevilly